Monastir (von griechisch: 'μοναστήριον' „Kloster“) heißen bzw. hießen folgende Orte:

 Monastir (Tunesien), Stadt in Tunesien
 Bitola, Stadt in Mazedonien, zu Zeiten der Osmanenherrschaft (bis 1912)
 Monastir (Sardinien), Gemeinde auf Sardinien

Siehe auch:
 Manastir
 Monastier